Ramesses magnus är en ringmaskart som beskrevs av Frederick Schram 1979. Ramesses magnus ingår i släktet Ramesses, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
magnus